La palabra carihuela o Carihuela puede referirse a:
 Carihuela, planta trepadora del género Convolvulus.
 La Carihuela, barriada del municipio de Torremolinos (Málaga).
 Carihuela, camino estrecho y zigzagueante construido sobre laderas escarpadas.
 Cueva de la Carihuela, yacimiento del hombre de neandertal en Piñar, provincia de Granada (España).